O Ahli Sidab Club é um clube de futebol omani com sede em Sidab. A equipe compete no Campeonato Omani de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2004, ele emergiu de dois clubes Al Ahli e Sidab.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã
Clubes de futebol fundados em 2004